Les élections municipales italiennes de 2013 se sont déroulées les 26 et  et du 9 au .

Résumé

Résultats par ville

Brescia 
Le démocrate Emilio Del Bono défait au second tour le maire sortant Adriano Paroli (PdL). Le Centre-gauche reprend la mairie de Brescia. À noter que la candidate Laura Castelletti a donné son appui à Emilio Del Bono en vue du second tour.

Vote populaire

Ancône 
Valeria Mancinelli succède à Fiorello Gramillano, tous deux du Parti démocrate. Le Centre-gauche conserve la mairie d'Ancône.

Vote populaire

Rome 
Ignazio Marino, du centre-gauche, défait le maire sortant, Gianni Alemanno, du centre-droit, au second tour.

Vote populaire

Catane 
L'ancien maire Enzo Bianco (PD) défait le maire sortant Raffaele Stancanelli (PdL) dès le premier tour. Le Centre-gauche reprend la mairie de Catane.

Vote populaire

Messine 
Tentant de succéder à Giuseppe Buzzanca (PdL), le candidat du Centre-droit, Vincenzo Garofalo, est défait dès le premier tour, tandis que le démocrate Felice Calabro manque de peu la victoire dès le premier tour, et affronte au ballotage le militant de gauche et candidat indépendant, Renato Accorinti. Cependant, c'est Accorinti qui l'emporte au second tour, devenant le premier maire de gauche (et indépendant) de la ville de Messine. Malgré cela, le Centre-gauche obtient la majorité au conseil municipal.

Vote populaire

Notes et références 

municipales
2013
Politique en mai 2013
Politique en juin 2013